La Allied Dunbar Premiership 1998-99 fu il 12º campionato inglese di vertice di rugby a 15, la English Premiership.

La squadra dei Leicester Tigers finì in cima alla classifica laureandosi per la terza volta campione d'Inghilterra. In questa stagione il campionato fu portato da 12 a 14 squadre, con la promozione dalla serie inferiore di London Scottish, West Hartlepool e Bedford Blues.

Squadre partecipanti

Fase a girone unico

Classifica

Note

Collegamenti esterni